(4055) Магеллан () — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к спектральному классу V. Он был открыт 24 февраля 1985 года американским астрономом Элеанорой Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь португальского мореплавателя Фернана Магеллана, первым в истории совершившим кругосветное путешествие.

См. также 
 Список астероидов (4001—4100)
 Классификации малых планет
 (3908) Нюкта
 (3551) Верения

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Элеанор Хелин
Астероиды, названные в честь людей